Мартовское восстание или Восстание в Средней Германии () — вооруженные выступления коммунистов в марте 1921 г. в Средней Германии. Одним из активных участников и организаторов событий был Макс Гёльц.

Ход восстания 

18 марта 1921 года из Дрездена поступил приказ обер-президента Саксонии члена СДПГ Герзинга о проведении арестов и обысков среди коммунистов в связи с началом забастовки Мансфельдского промышленного округа.

На следующий день полиция начала массовые аресты бастующих рабочих в посёлках Хетштедт, Эйслебен, Аммендорф, Шафштедт; в округ переброшены дополнительные полицейские силы из Берлина, Магдебурга, Аннабурга, Айленбурга и Эрфурта.

21 марта полиция произвела массовые аресты коммунистов в посёлках Небра, Мехелен и Лауча, в ответ на что вспыхнула забастовка в посёлке Лойне (южнее города Мерзебург).

22 марта 1921 года считается началом мартовских боёв в Средней Германии: столкновения бастующих рабочих с полицией в Айслебене и Шраплау переросли в вооруженное восстание.

23 марта в Берлине был принят закон о рейхсвере, согласно которому его численность сокращалась до 115 тыс. человек (сухопутные войска — 100 тыс., военно-морские силы — 15 тыс. человек). В саксонских Хетштедте и Рублингене также начинаются вооруженные столкновения. На подавление восстаний правительство начало переброску войск из Магдебурга.

24 марта в Гамбурге происходят уличные беспорядки, организованные Коммунистической партией Германии (КПГ). Саксония. Забастовка охватила обширный район Саксонии: города Мансфельд, Галле, Мерзебург, после чего туда переброшены правительственные войска из города Ганновера. В Рублингене власть переходит в руки восставших.

25 марта из Дюссельдорфа для подавления рабочих выступлений переброшены дополнительные войска с артиллерией и минометами, сосредоточившиеся в районне Зандерслебена.

26 марта правительственные войска начали наступление против восставших с севера из района Зандерслебена и с запада. В результате упорных боев северный отряд карательных войск взял города Хетштедт и Мансфельд. Под Зангерхаузеном в бой с западной группой войск, прибывших из Вюртемберга, вступил рабочий отряд Макса Гёльца, переброшенный из «столицы» Саксонского восстания Айслебена. Начались столкновения с полицией в Мехлене и Бишофроде.

27 марта войска после ожесточенных боев взяли Айслебен и Виммельбург. Западная группировка рейхсвера, усиленная частями, прибывшими из Касселя, на второй день боев выбили отряд Гёльца из Зангерхаузена, после чего восставшие с боями отходят на восток.

28 марта войска рейхсвера берут Шраплау, Шафштедт, Роблинген и Тешенхал. Отряд Гёльца, оторвавшись от наступающего противника, форсировал реку Заале южнее города Галле. Другой отряд рабочих из Лойна, не дожидаясь подхода войск, двинулся в поход на запад, в направлении посёлка Мехлен.

29 марта правительственные войска взяли Лойна; восстание в Мансфельдском округе в основном подавлено. Однако два отряда — Леунский и под командованием Гёльца, не сложили оружие. Леунский отряд, двигаясь на запад, прошёл через Мехельн и к вечеру занял посёлок Небра; отряд Гёльца после боёв с полицией взял Грёберс и движется на север.

30 марта леунский повстанческий отряд занял населенный пункт Бахра; отряд Гёльца занял Ландсберг (25 км восточнее города Галле) и совершил безуспешный налет на посёлок Делич, занятый частями рейхсвера.

31 марта правительственные войска, прибывшие из Эрфурта в Бахру, разгромили Лойнский повстанческий; отряд Гёльца пытается вернуться в Мансфельдский район.

1 апреля 1921 года полицейским отрядом в бою у посёлка Безенштедт разгромлен последний отряд саксонских повстанцев под командованием Гёльца. Восстание в Саксонии подавлено.

См. также 
 Восстание Спартакистов
 Капповский путч и Рурское восстание
 Гамбургское восстание

Литература 
 
 
 Жизнь — борьба. — Л., 1929.
 От белого креста к красному знамени. — М.—Л., 1930.
 
 
 Atlas zur Geschichte. b.2. Leipzig, 1978

Примечания 

События 22 марта
1921 год в Германии
Веймарская республика
Восстания в Германии
Саксония
Конфликты 1921 года
Март 1921 года
Апрель 1921 года
Восстания XX века